Тадеуш Галецкий
 Галецкий, Тадеуш (Анджей Струг; 1871—1937) — польский писатель, публицист, журналист, литературный критик, общественно-политический деятель.
 Галецкий, Тадеуш Францевич (1890—1937) — российский и советский офицер, майор РККА, участник Первой мировой и Гражданской войн, лётчик, инструктор.